Abbati – cognome italiano, variante di Abate
 Achille Abbati (1857-1914) – musicista italiano
 Baldo Angelo Abbati (seconda metà del XVI secolo) – biologo, medico e fisico italiano
 Ercole Abbati, o dell'Abate (1573-1613), pittore italiano
 Giulio Camillo Abbati, o dell'Abate (...-1582) – pittore italiano
 Giovanni Abbati (...-1559) – scultore italiano
 Giuseppe Abbati (1836-1868) – pittore e patriota italiano, figlio del pittore Vincenzo
 Nicolò Abbati (...-1571) – pittore italiano
 Ottavio Abbati (1897-1951) – politico, antifascista e pubblicista italiano 
 Pietro Abbati Marescotti (1768-1842) – matematico italiano
 Pietro Andrea Abbati (1693-1762) – ingegnere e scrittore italiano 
 Pietro Antonio Abbati (1430 circa-1504 circa) – intarsiatore italiano
 Pietro Giovanni Abbati (1683-1745) – pittore italiano
 Pietro Paolo Abbati il Giovane (1592-1630) – pittore italiano
 Pietro Paolo Abbati il Vecchio (...-1575) – pittore italiano
 Stefano Abbati (1955) – attore italiano
 Vincenzo Abbati (1803-1866) – pittore italiano, padre del pittore Giuseppe

Pagine correlate
 Degli Abbati

Altri progetti